Wedrich ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Wedrich, österreichischer Arzt und Universitätsprofessor
 Heinrich Wedrich (1835–1904), böhmischer Industrieller, Kunstsammler, Museumsgründer und Mäzen